Ichthyborus är ett släkte av fiskar. Ichthyborus ingår i familjen Distichodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Ichthyborus